Łaskunek trójpręgi, łaskun trójpręgi (Arctogalidia trivirgata) – gatunek drapieżnego ssaka z podrodziny łaskunów (Paradoxurinae) w obrębie rodziny wiwerowatych (Viverridae).

Taksonomia 
Gatunek po raz pierwszy zgodnie z zasadami nazewnictwa binominalnego opisał w 1832 roku brytyjski zoolog John Edward Gray nadając mu nazwę Paradoxurus trivirgatus. Holotyp pochodził z Buitenzorg, na Jawie. Jedyny przedstawiciel rodzaju łaskunek (Arctogalidia) który opisał w 1897 roku amerykański zoolog Clinton Hart Merriam. Podstawowe dane taksonomiczne podgatunków (oprócz nominatywnego) przedstawia poniższa tabelka:

Analiza genetyczna na małych próbkach wskazuje, że podgatunek stigmatica reprezentuje odrębny gatunek, ale potrzeba więcej badań, aby to udowodnić. Niektórzy autorzy sugerują podział A. trivirgata na dwa gatunki: jeden na północ od przesmyku Kra, a drugi w regionie sundajskim. Autorzy Illustrated Checklist of the Mammals of the World rozpoznają cztery podgatunki.

Etymologia 
 Arctogale:  arktos „niedźwiedź”; γαλεή galeē lub γαλή galē „łasica”; młodszy homonim Arctogale  (Mustelidae).
 Arctogalidia: gr. αρκτος arktos „niedźwiedź”; rodzaj Galidia . Nowa nazwa dla Arctogale .
 trivirgata:  „trój-”, od tres „trzy”; virgatus „paskowany, pręgowany”, od virga „pasek, pręga”.
 leucotis: gr. λευκος leukos „biały”; -ωτις -ōtis „-uchy”, od ους ous, ωτος ōtos „ucho”. 
 stigmatica: gr. στιγμα stigma, στιγματος stigmatos „znak, plama, cętka”, od στιζω stizō „tatuować”.
 trilineata: nowołac. trilineatus „trójrzędowy, oznaczony trzema liniami”, od łac. tri- „trój-”, od tres „trzy”; lineatus „oznaczony liniami, prążkowany”, od linea „linia, pasmo”, od linum „nić”, od gr. λινον linon „len, nić”.

Zasięg występowania 
Łaskunek trójpręgi występuje w południowo-wschodniej Azji zamieszkując w zależności od podgatunku:
 A. trivirgata trivirgata – półwyspowa Tajlandia i Malezja, Sumatra oraz Borneo; obserwowany również na kilku małych wyspach indonezyjskich.
 A. trivirgata leucotis – północno-wschodnie Indie (Asam), Bangladesz, Chińska Republika Ludowa (Junnan i kontynentalna część Azji Południowo-Wschodniej do przesmyku Kra.
 A. trivirgata stigmatica – Borneo.
 A. trivirgata trilineata – łaskunek jawajski – zachodnia Jawa.

Morfologia  
Długość ciała (bez ogona) 53,2–53,2 cm, długość ogona 46,3–66 cm, długość tylnej stopy 7,5–9 cm, długość ucha 4,2–5 cm; masa ciała 2–2,5 kg.

Tryb życia 
Żywi się owadami, owocami i drobnymi kręgowcami. Zamieszkuje gęste lasy. Prowadzi nadrzewny, nocny i samotniczy tryb życia. Samica rodzi średnio 3 młode w jednym miocie. Łaskuny trójpręgie żyją do 11 lat.

Zagrożenia i ochrona 
Gatunek nie jest objęty konwencją waszyngtońską  CITES. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii LC (niskiego ryzyka).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Wiwerowate
Ssaki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1832 roku